Торбеево () — рабочий посёлок (с 30 ноября 1959 года), административный центр Торбеевского района Республики Мордовия (с 16 июля 1928 года) и поселковой администрации.

Население   чел. ().

Родина лётчика Михаила Петровича Девятаева, Героя Советского Союза.

В Торбеевскую поселковую администрацию входят деревня Жукулуг (206 человек) и Мазилуг (225 человек), сейчас это улицы Торбеева. Расположен на реке Виндрей, в 127 км (по прямой) и 171 км (по автодороге) от  Саранска; через Торбеево проходит автодорога Саранск — Москва и железнодорожная линия Рузаевка — Москва с одноимённой станцией.

История 
Название-антропоним: от тюркского имени Тарбей. Упоминается в исторических документах 1667 года, как деревня Тарбеевка. Со второй половины XVII века ею овладели служилые люди Тарбеевы.

В 1929 году создан колхоз «Комсомолец» (председатель колхоза Прокофий Юшкин), МТС (в 1958 году реорганизована в РТС).

В 1931 году в Торбееве насчитывалось 1540 человек. В 30-х годах выпускалась газета «За социалистическую деревню», работали аптека, ресторан, детские ясли, был заложен парк, в 1940-х годах вступил в строй элеватор, в 50-х — здание РК КПСС (ныне администрации района), в 70-х — трехэтажное здание узла связи, построены здания исполкома райсовета, ДК, школы № 1. Насчитывалось 28 улиц.

В 1980-е годы в районе работало 8 промышленных предприятий и 7 строительных организаций. В эти годы построены автовокзал, библиотека, поликлиника, аптека, школа № 3, детские сады «Ромашка» и «Красная шапочка», жилые микрорайоны.

География

Климат

Население 

 Национальный состав
В основном русские и мордва (шокша)

Инфраструктура 
В р.п. Торбеево функционируют две средних общеобразовательных и одна основная школы, районная библиотека, четыре детских сада, учреждения для дополнительного образования детей, Торбеевский районный дом культуры, Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности, Торбеевская межрайонная больница, дом-музей героя Советского Союза М.П. Девятаева, районная газета «Торбеевские новости» и прочее.

Экономика 
В р.п. Торбеево действуют компрессорная станция КС-26 ( филиал Газпрома), один из крупнейших в стране мясоперерабатывающих комплексов (филиал ООО МПК "Атяшевский"), агропромышленное предприятие ООО "МАПО "Торбеево",  ООО "Молоко" (бывший маслозавод) и прочие предприятия.

Русская православная церковь 
Русская православная церковь представлена Торбеевским благочинием, которое относится к Краснослободской и Темниковской епархии Мордовской митрополии Московского патриархата

Известные уроженцы 
 Девятаев Михаил Петрович — гвардии старший лейтенант, лётчик-истребитель. Герой Советского Союза. Совершил побег из немецкого концлагеря Пенемюнде на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 вместе с группой 9 советских военнопленных.

Достопримечательности 
 Дом-музей М. П. Девятаева, открывшийся 8 мая 1975 года и впоследствии ставший филиалом Мордовского республиканского объединённого краеведческого музея имени И. Д. Воронина, посвящён подвигу уроженца поселка — лётчика-истребителя Михаила Петровича Девятаева, совершившего с группой советских военнопленных героический побег из немецкого концлагеря на острове Узедом на угнанном немецком бомбардировщике.
 Памятники: воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, В. И. Ленину, памятник М. П. Девятаеву рядом с домом-музеем летчика, а также памятник-реалия — самолёт МиГ-15УТИ на въезде в посёлок.

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Мордовии
Районные центры Мордовии
Населённые пункты Торбеевского района